The Football League 1888–89 var den første sæson af The Football League og dermed også det første engelske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Preston North End FC, som dermed blev de første engelske mestre i fodbold. Eftersom Preston North End også vandt FA Cup'en i sæsonen 1888-89, blev klubben den første vinder af The Double.

Resultater

Hold

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1888-89 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1888
Fodbold i 1889